Queimada - prática de atear fogo numa área
Ou ainda:
Queimada (jogo), um jogo esportivo
Queimada!, filme com Marlon Brando
Fatolha queimada, prato típico português
Queimada (licor)

Localidades

 Queimadas (Bahia)
 Queimadas (Paraíba)

 Queimada (Armamar)
 Queimada (Ovil)
 Fajã da Queimada
 Queimada (Velas)

Desambiguação